Владимир Орлов-Давыдов:
 Орлов-Давыдов, Владимир Владимирович (1837—1870) — граф, генерал-майор Свиты, участник Кавказской войны, Симбирский губернатор.
 Орлов-Давыдов, Владимир Петрович (1809—1882) — граф, тайный советник, камергер, писатель, почётный член Академии наук. Основатель ветви Орловых-Давыдовых.